Нижняя Ура:
 Нижняя Ура — село в Арском районе Татарстана
 Нижняя Ура (Большая Ура) — река в Архангельской области, приток Ёжуги (бассейн Пинеги)